Ганс Эрих Курт Крюгер (; 1 июля 1909, Позен, Германская империя — 8 февраля 1988, Вассербург, ФРГ) — немецкий сельскохозяйственный инспектор, гауптштурмфюрер СС, военный преступник, начальник полиции безопасности в Станиславе.

Биография 
Ганс Крюгер родился 1 июля 1909 года в Позене в семье учителя частной торговой школы. С 1914 года посещал среднюю школу в немецкой гимназии. После окончания Первой мировой войны в 1918 году был вынужден эмигрировать с семьёй в Германию. Его отец не нашёл работу и обедневшая семья переехала в Луккенвальде, где в 1923 году Крюгер окончил местную гимназию. В 1925 году сдал экзамен по сельскому хозяйству и бухгалтерскому учёту, а потом работал в двух дворянских поместьях. С 1928 года помогал родителям управлять продуктовым магазином и куриной фермой в . С 1930 по 1933 год был безработным. 

В 1925 году присоединился к правоэкстремистскому союзу «Стальной шлем». С 1 апреля 1929 года состоял в Штурмовых отрядах. 1 сентября 1930 года вступил в НСДАП (билет № 336924). С мая по ноябрь 1933 был начальником полицейского участка в концлагере Ораниенбург. В 1934 году получил звание «Старого борца» нацистской партии и возглавил биржу труда в Луккенвальде. 1 мая 1938 года был зачислен в ряды СС и получил звание гауптштурмфюрера. В марте 1939 года поступил на службу в полицию безопасности в Берлине и стал комиссаром уголовной полиции.

В 1939 году Крюгер стал членом гестапо и был назначен директором учебной школы СД в Закопане, где обучал украинских националистов из Галиции. После начала войны с Советским Союзом в июне 1941 года был зачислен в айнзацкоманду особого назначения под руководством Карла Шёнгарта и вместе с ним был причастен к убийству львовских профессоров. 26 июля 1941 года прибыл в Станислав (ныне Ивано-Франковск) и во флигеле здания суда создал филиал полиции безопасности (позже комиссариат пограничной полиции), которым руководил до августа 1942 года. В зону его ответственности входил округ Станислау и город Калуш, а также район вокруг города Рогатин с населением в 700 000 жителей. Персонал ведомства состоял всего лишь из 30 немецких служащих, большинство которых было из полиции безопасности в дистрикте Кракау, но в подчинении у Крюгера также имелись добровольцы из местных фольксдойче и украинской милиции.

2 августа 1941 года отдал приказ зарегистрировать всех учителей, адвокатов, врачей, инженеров, раввинов и других людей из числа польской интеллигенции. Из 800 человек лишь 200 были отпущены как незаменимые специалисты, а остальные были расстреляны и закопаны в лесу. 

6 октября 1941 года руководил акцией в маленьком городке Надворная. 2000 евреев были согнаны на торговую площадь, а потом доставлены в близлежащий перелесок, где с помощью полиции безопасности, 133-го запасного полицейского батальона и украинской вспомогательной полиции были расстреляны. 
12 октября 1941 года организовал так называемое «Кровавое воскресенье Станислава», во время которого более 20 000 евреев были собраны вместе и отправлены на кладбище, где было уничтожено от 10 000 до 12 000 человек. Расстрелы продолжались до наступления темноты. Начиная с 1 декабря 1941 года в дистрикте Галиция были проведены множество расстрельных акций, в том числе в Рогатине, Станислау, а также в Делятине и Калуше, в ходе которых были убиты тысячи евреев. 1 марта 1942 года по распоряжению Крюгера были арестованы евреи из Станиславского гетто, а 1 апреля 1942 года они были депортированы в лагерь смерти Белжец и там убиты в газовой камере. События 6 и 12 октября считаются началом «окончательного решения еврейского вопроса» в польском Генерал-губернаторстве, поскольку в этой области впервые были уничтожены женщины, дети и мужчины всех возрастов. Сам Крюгер заявил, что мотивом послужило ограниченная вместимость самих гетто. Немецкий историк  указывает на пограничную ситуацию с Карпатской Украиной, в которой венгры вытесняли тысячи евреев, проживавших там или бежавших туда с оккупированных немцами территорий.

Затем Крюгер был отозван в Берлин, где находился под стражей в связи с обвинением по поводу обогащения за счёт ценностей убитых, пока Гиммлер не прекратил следствие после вмешательства Карла Шёнгарта. В 1943 году был разжалован до унтерштурмфюрера СС и переведён во Францию, где стал командиром полиции безопасности и СД в Шалон-сюр-Соне. На этом посту также был вовлечён в военные преступления. Крюгер расстрелял шесть гражданских лиц и поджёг несколько домов с целью прекращения атак движения сопротивления. В начале сентября 1944 года оставил пост из-за продвижения войск .

После войны 
В конце войны был взят в плен в Нидерландах. Во время заключения 3 февраля 1947 году суд в Дижоне заочно приговорил Крюгера к смертной казни. В ноябре 1948 года был выпущен из плена. Потом жил в Людингхаузене, где работал торговым представителем оптовой фирмы по продаже скобяных изделий. В начале 1950-х годов тщетно пытался поступить на полицейскую службу или в органы конституции. В 1954 году самостоятельно работал в строительной отрасли. С марта 1960 года был районным руководителем сети «Otto GmbH» в Мюнстере, занимающееся пересылочной торговлей. С 1949 года по 1956 год был председателем земельной ассоциации немцев из Бранденбурга и Берлина. В 1954 году баллотировался от партии BHE в ландтаг Северный Рейн-Вестфалия, но безуспешно.

После того как в Израиле появилась книга о преступлениях нацистов, дортмундский прокурор провёл в отношении Крюгера расследование и 9 января 1962 года он был арестован. Как руководитель полиции безопасности в Станиславе он обвинялся в убийстве 24 875 человек. 6 мая 1968 года земельным судом Мюнстера был приговорён к пожизненному заключению. В 1986 году был досрочно освобождён. Скончался в 1988 году в Вассербурге.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Офицеры СС
Члены НСДАП
Нацистские преступники
Осуждённые пожизненно в Германии
Члены СА
Члены айнзацгрупп
Персоналии:Холокост на Украине
Персоналии:Холокост во Франции